Хабалов — фамилия. Известные носители:

 Хабалов, Алан Русланович (род. 1995) — российский футболист.
 Хабалов, Олег Тимофеевич (1933—2013) — советский и российский театральный актёр и режиссёр цыганского театра «Ромэн».
 Хабалов, Сергей Семёнович (1858—1924) — российский генерал-лейтенант, наказной атаман Уральского казачьего войска в 1914—1916 годах, командующий войсками Петроградского военного округа во время Февральской революции 1917 года.

Хабалова 
 Хабалова, Зинаида Савельевна (по паспорту Мирья́м Саве́льевна Ашкина́зи; 1937—2016) — советский и российский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог.